DFC est un sigle qui peut désigner :
 , une distinction ;
 Dordrechtse Football Club, un club de football hollandais.